— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся от станции , расположенной в специальном районе Тайто, Токио до станции , расположенной в городе Иванума префектуры Мияги. В то же время большинство составов начинают движение на станции  (и от станции Синагава после открытия линии Уэно-Токио 14 марта 2015 года); так же многие составы продолжают движение далее от станции Иванума до станции Сендай. Название линии происходит от названий древних провинций Хитати (常陸) и Иваки (磐城).

Основные данные 
 Операторы, расстояния:
 East Japan Railway Company (JR East) (Пути и обслуживание)
 Ниппори — Хараномати — Иванума: 343,1 км
 Микавасима — Сумидагава — Минами-Сэндзю (Грузовая ветка Сумидагава): 5,7 км
 Микавасима — Табата (Грузовая ветка Табата): 1,6 км
 Japan Freight Railway Company (JR Freight) (Обслуживание)
 Микавасима — Хараномати — Иванума: 341,9 км
 Микавасима — Сумидагава — Минами-Сэндзю (Грузовая ветка Сумидагава): 5,7 км
 Микавасима — Табата (Грузовая ветка Табата): 1,6 км
 Количество путей:
 Четырёхпутный участок: Аясэ — Торидэ
 Двухпутные участки: Ниппори — Аясэ, Торидэ — Ёцукура, Хироно — Кидо, Оно — Футаба
 Электрификация:
 1500 В DC: Ниппори — Торидэ, Микавасима — Сумидагава — Минами-Сэндзю, Микавасима — Табата
 20 кВ AC 50 Гц: Фудзисиро — Иванума
 Управление работой:
 АТОС: Уэно — , пригородный поезд Аясэ — Торидэ
 : Все остальные участки

История 
 16 января, 1889: Начинает действовать ветка компании Mito Railway (Мито — Ояма).
 26 ноября, 1890: Начинает действовать грузовая ветка компании Mito Railway (Мито — Накагава).
 1 марта, 1892: Компания Mito Railway входит в состав компании Nippon Railway.
 4 ноября, 1895: Начинает действовать ветка компании Nippon Railway Линия Цутиура (Цутиура — Томобэ).
 1 декабря, 1895: Открывается станция Хатори.
 25 декабря, 1896: Начинают действовать Линия Цутиура (Табата — Цутиура), Линия Сумадагава (Табата — Сумидагава).
 25 февраля, 1897: Начинает действовать Линия Иваки (Мито — Тайра [ныне Иваки]).
 17 мая, 1897: Открывается станция Камэари.
 29 августа, 1897: Начинает действовать участок линии Иваки: Тайра — Кунохама.
 10 ноября, 1897: Начинает действовать участок линии Иваки: Накамура [ныне Сома] — Иванума.
 27 декабря, 1897: Открывается станция Канамати.
 Январь 1898: Открывается участок Китасэндзю — Сумадагава.
 1 апреля, 1898: Открывается станция Исигами.
 3 апреля, 1898: Начинает действовать участок линии Иваки: Хараномати — Накамура.
 11 мая, 1898: Начинает действовать участок линии Иваки: Одака — Хараномати.
 6 августа, 1898: Открывается станция Мабаси.
 23 августа, 1898: Начинает действовать участок линии Иваки: Кунохама — Одака, Соединяя станции Табата и Иванума. Линия Цутиура, Линия Мито и Линия Иваки объединены под общим названием — Линия Кайган.
 1 декабря, 1898: Станция Така переименована в Иваки-Ота.
 4 августа, 1900: Открывается станция Сануки.
 22 ноября, 1904: Открывается станция Оно.
 1 апреля, 1905: С завершением строительства участка Микавасима — Ниппори, полностью проложен нынешний маршрут линии. Открываются станции Ниппори и Микавасима.
 1 ноября, 1906: Компания Nippon Railway национализирована.
 25 марта, 1909: Открывается станция Тацута.
 12 октября, 1909: Линия Кайган разделена и переименована: Линия Дзёбан (Ниппори — Иванума) и линия Сумадагава (Табата — Сумадагава). По линии Дзёбан осуществляется так же и грузовое сообщение.
 16 февраля, 1910: Открывается станция Минами-Накаго.
 18 марта, 1910: Открываются станции Кацута и Огицу.
 1 мая, 1911: Открывается станция Кита-Коганэ.
 5 мая, 1911: Линия Сумадагава включена в линию Дзёбан.
 1 июня, 1915: Станция Ёсида переименована в Хамаёсида.
 15 марта, 1921: Открывается станция Ёномори.
 15 августа, 1922: Открывается станция Ниттаки.
 2 февраля, 1925: Открывается станция Коэн-Симо, но работает только в сезон цветения сливы.
 28 октября, 1925: Полностью завершён участок Ниппори — Тайра.
 11 декабря, 1936: Электрифицирован участок Ниппори — Мацудо.
 1 октября, 1939: Станция Симомаго переименована в Хитати-Тага.
 20 октября, 1939: Станция Сукэгава переименована в Хитати.
 15 февраля, 1944: Сигнальная станция Момоути построена между станциями Намиэ и Одака.
 20 февраля, 1944: Сигнальная станция Суэцуги построена между станциями Кунохама и Хироно.
 1 июня, 1947:Сигнальная станция Суэцуги становится полноценной станцией.
 10 августа, 1948: Сигнальная станция Момоути становится полноценной станцией.
 10 мая, 1949: Открывается станция Симояма.
 1 июня, 1949: Электрифицирован участок Мацудо — Торидэ.
 6 июля, 1949: Инцидент Симояма, президент компании JNR, Симояма Саданори, был найден мёртвым между станциями Кита-Сэндзю и Аясэ, через сутки после своего таинственного исчезновения..
 10 мая, 1950: Станция Сэкимото переименована в Оцуко.
 1 мая, 1952: Открывается станция Кита-Мацудо.
 10 июля, 1952: Открывается станция Комагаминэ.
 1 октября, 1953: Открывается станция Минами-Косива.
 20 декабря, 1956: Станция Цудзура переименована в Утиго.
 1 апреля, 1957: Станция Исигами переименована в Токай.
 1 июня, 1958: По линии начинает ходить Semi-express Tokiwa.
 10 октября, 1958: По линии начинает ходить Limited express Hatsukari (Уэно — Аомори). Он останавливается на станциях Уэно, Мито, Тайра и Сендай на линии Дзёбан.
 1 октября, 1959: Станция Нагацука переименована в Футаба.
 1 октября, 1960: Сигнальная станция Канаяма построена между станциями Тацута и Томиока. Сигнальная станция Окума построена между станциями Ватари и Иванума.
 20 марта, 1961: Станция Накамура переименована в Сома.
 1 июня, 1961: Электрифицирован участок Торидэ — Кацута.
 3 мая, 1962: Крушение поездов у станции Микавасима. Два пассажирских и один грузовой состав столкнулись на участке между станциями Микавасима и Минами-Сэндзю. 160 человек погибло и 296 получили ранения.
 1 октября, 1962: Электрифицирован участок Кацута — Такахаги.
 1 мая, 1963: Электрифицирован участок Такахаги — Тайра.
 20 апреля, 1963: Сигнальная станция Такахира построена между станциями Хараномати и Касима.
 30 сентября, 1963: Электрифицирован участок Тайра — Кусано.
 1 февраля, 1967: Станция Коэн-Симо переименована в Кайракуэн.
 20 августа, 1967: Электрифицирован участок Кусано — Иванума, линия Дзёбан полностью электрифицирована.
 1 октября, 1969: Станция Кайракуен приобретает статус сезонной. НО линии начинает ходить экспрессХитати.
 10 апреля, 1970: Открывается грузовая станция Кита-Касива.
 20 апреля, 1971: Завершено строительство участка Кита-Сэндзю — Абико, запущено сквозное сообщение с линией Тиёда. Станции Тэннодай и Кита-Касива становятся пассажирскими.
 1 апреля, 1973: Открывается грузовая станция Син-Мацудо.

 31 марта, 1978: Линия Тиёда продлена до станции Ёёги-Уэхара, Начала сквозного сообщение с линий Одавара через линию Тиёда.
 15 ноября, 1982: Местная линии Дзёбан продлена от Абико до Торидэ.
 1 февраля, 1984: Закрыт участок грузовой линии Мито — Накагава.
 1 апреля, 1987: Линия Дзёбан входит в состав JR East.
 2 августа, 1988: Сигнальная станция Окума становится полноценной станцией.
 1 февраля, 1993: Закрыта сигнальная станция Канаяма.
 10 февраля, 1993: Закрыта сигнальная станция Такахира.
 3 декабря, 1994: Станция Тайра переименована в Иваки.
 14 марта, 1998: Открывается станция Хитатино-Усику.
 3 марта, 2002: Представлены новые вагоны серии E231 series.
 14 февраля 2004 года введена система АТОС (Уэно — , Аясэ — Торидэ).
 13 марта, 2004: Станция Кавадзири переименована в Дзюо.
 9 июля, 2005: Представлены новые вагоны серии E531 series.
 17 марта, 2006: Отменены все составы типа Commuter Rapid.
 15 мая, 2006: Появление на линии женских вагонов.
 6 января, 2007: Двухэтажные Зелёные Вагоны с местами повышенной комфортности включены в составы.
 15 марта, 2008: Зона использования карт Suica продлена на участок Хитати — Такахаги.
 14 марта, 2009: Зона использования карт Suica продлена на участки Такахаги — Иваки и Хараномати — Ямасита.
 11 марта, 2011: Во время землетрясения вертолёт компании NHK обнаружил состав, смытый с путей цунами около станции Синти. Позже было выяснено, что пассажиров успели эвакуировать до того, как цунами достигла путей.

Станции 
 Легенда
 Поезда останавливаются на станциях, помеченных символом «●», и проезжают станции, помеченные символом «｜».
 Станции, помеченные «∥», двухпутные; помеченные «◇» — однопутные.

Подвижной состав

Ныне используемый

Пригородные составы 
 203 series 10-вагонные электрички (Электрички линии Тиёда) (с 1982)
 209-1000 series 10-вагонные электрички (с декабря 1999)
 E231 series 10+5-вагонные электрички (с марта 2002)
 E501 series 10+5-вагонные электрички (с декабря 1995)
 E233-2000 series 10-вагонные электрички (Электрички линии Тиёда) (с сентября 2009)

Не городские составы 
 415-1500 series 4-вагонные электрички (с 1986)
 E531 series 10+5-вагонные электрички (с 9 июля 2005)

Экспрессы 
 651 series 7+4-вагонные электрички (Super Hitachi) (с марта 1989)
 E653 series 7+4-вагонные электрички (Fresh Hitachi) (с октября 1997)

Использованный в прошлом 
 207-900 series 10-вагонные электрички (Электрички линии Тиёда) (с 1986 по декабрь 2009)
 403 series/415 series 7+4+4-вагонные электрички (с 1965 по март 2007)
 103 series 10+5-вагонные электрички (с декабря 1967 по март 2006)
 401 series электрички (с июня 1961 до 1987)
 485 series электрички (Hitachi) (с октября 1972 по декабрь 1998)
 80 series Дизельный локомотив (Hitachi) (с октября 1969 по октябрь 1972)

Ссылки 
 Станции линии Дзёбан (JR East)